Kepandean kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Kepandean, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Kepandean (administrativ by i Indonesien, Banten), 
 Desa Kepandean (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 

Robotskapade Indonesienförgreningar